Kojiki se poate referi la:

 Kojiki (''Cartea lucrurilor vechi), o culegere de mite și legende, prima operă istorico-literară scrisă în limba japoneză.
 Asteroidul 5454 Kojiki, un corp ceresc numit după cartea „Kojiki”.